Merton steht für:
 Merton (Surrey), historische Pfarrei in Surrey
 Merton College, College der Oxford University
 Merton Priory, Kloster in Surrey, England
 Mertonviertel, Teil Frankfurt-Heddernheims
 Merton Glory, vom John Innes Institut in Norwich gezüchtete Süßkirschensorte
 Merton Late, vom John Innes Institut in Norwich gezüchtete Süßkirschensorte
 Merton Park, Stadtteil im Londoner Stadtbezirk London Borough of Merton
 Merton-Passage, Meerenge vor der Nordküste Südgeorgiens im Südatlantik
 Merton Premier, vom John Innes Institut in Norwich gezüchtete Süßkirschensorte
 Merton-Regel, Gesetzmäßigkeit für eine gleichmäßig beschleunigte Bewegung
 Merton-These
 Wilhelm Merton-Zentrum für Europäische Integration und Internationale Wirtschaftsordnung

Orte:
 London Borough of Merton, Stadtbezirk von London
 Merton (Norfolk), englische Ortschaft in der Grafschaft Norfolk
 Merton (Minnesota), Ort in den Vereinigten Staaten
 Merton (Wisconsin), Ort im Waukesha County, Vereinigte Staaten
 Merton (Town), Town(ship) im Waukesha County, Vereinigte Staaten

Personen:
 Alfred Merton (1878–1954), 1. Sohn von Wilhelm Merton, Aufsichtsrat der Metallgesellschaft
 Alice Merton (* 1993), deutsch-kanadische Popmusikerin
 Don Merton (1939–2011), neuseeländischer Umweltschützer
 Hugo Merton (1879–1940), deutscher Zoologe
 Paul Merton (* 1957), britischer Komiker, Autor, Schauspieler und Fernsehmoderator
 Ralph Merton (1817–1883), Gründer des Frankfurter Zweigs der Mertons, Unternehmer
 Richard Merton (1881–1960), 2. Sohn von Wilhelm Merton, Vorstandsvorsitzender der Metallgesellschaft

 Thomas Merton (1915–1968), amerikanischer Trappist, Mystiker und Autor
 Walter of Merton (~1205–1277), Bischof von Rochester, Gründer des Merton College an der Oxford University
 Wilhelm Merton (1848–1916), Frankfurter Mäzen, Stifter der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main
 William Merton († 2014), britischer Weltkriegsveteran und Bankmanager
 Zienia Merton (1945–2018), britische Schauspielerin

Siehe auch:
 Merton Township
 Merten